Всего в Албании 74 города, официально имеющих этот статус. Столица страны и одновременно крупнейший город — Тирана. Второй по величине город — Дуррес.

В данном списке представлены города Албании с населением более :

Примечания 

 
Албания